Heracleum dubium är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Heracleum dubium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
dubium